Manderson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles F. Manderson (1837–1911), US-amerikanischer Politiker
 Bert Manderson (1893–1946), irischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Manderson (South Dakota)
 Manderson (Wyoming)

Schiff:
 USS Manderson Victory, Schiff der United States Navy